Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1998 года проходил с 4 по 11 октября в общине Валкенбюрг-ан-де-Гёл, Нидерланды.

Призёры 

1998
Спорт в Нидерландах в 1998 году
Октябрь 1998 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
Велоспорт в Нидерландах